Dragons est une série de bande dessinée de Frédéric Contremarche et Joël Mouclier ;
 Dragons est une série de bande dessinée de Thierry Jigourel et Gwendal Lemercier.